BHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahia Cupica (Colombia)